Землевладе́ние — это обладание участком земли юридическим или физическим лицом на определенных основаниях (право собственности, право пользования и так далее).

Владельцем земли и её собственником, то есть землевладельцем, в свою очередь, является одно и то же лицо.

Характеристика 
Само понятие данного сложного слова является совокупностью всех случаев, когда владение землёй не отделено от права земельной собственности. В зависимости от определённой исторической формы земельной собственности различают крупное, среднее и мелкое землевладение, для которых характерен различный правовой режим. 

В Российской империи различалось землевладение казны, удельное землевладение, землевладение церквей, монастырей, городов, посадов, других учреждений и юридических лиц (обществ и компаний), частное помещичье (дворянское) землевладение, общинное, частное и надельное землевладение крестьян, частное землевладение фабрикантов, купцов, мещан и других лиц. 

Говоря о других странах, в Эфиопии, например, единственным собственником всех земель является император. Ему принадлежат также все подати и налоги с земли; а вся земля, в свою очередь, подразделяется на 4 вида (в зависимости от характера владения): земли короны (императорские или государственные), церковные, общинные и частновладельческие.

История землевладения в России

Государевы имения и вотчины 
Землевладения царствующего императора как главы Императорского Дома управлялись удельным ведомством, которое было крупнейшим после казны землевладельцем Российской империи. Удельные имения в 1797 году имели площадь около 4 млн. десятин, в 1863 году – около 10 млн. дес., в 1897 году – около 8 млн. дес., что составляло 2 % от общей площади земли пятидесяти губерний европейской России.

Дворянское землевладение 
Допетровская эпоха

Традиционным для русского общества был принцип верховной собственности государства на землю. До середины 17 века только вотчинники обладали правом собственности на землю, хотя и для них существовали ограничения права отчуждения вотчины из рода. Право распоряжения вотчиной было закреплено за всем родом, отдельные представители которого наделялись лишь правом пользования и владения. Существовали, кроме того, жалованные вотчины, дававшиеся за выслугу.

В конце XV века в России возникла поместная форма землевладения. Поместья предоставлялись только за службу и при условии службы без права распоряжения ими. Во 2-й половине 16 века в России утвердился принцип: «Нет земли без службы». В XVII веке поместья занимали уже около 80 % всех земель Русского государства. Соборное уложение 1649 года расширило право владения поместьем: помещик сохранял право на часть земли после своей отставки и в случае смерти, то есть поместье приобретало наследственный характер, сближаясь с вотчиной. Поместья могли быть по именному указу проданы в вотчину. В последней четверти 17 века "перед землевладельцами открылась возможность покупать у казны в вотчину, т. е. в полную собственность, так называемые "дикие поля" в чернозёмных южных уездах".

Послепетровская эпоха

23 марта 1714 года выходит указ Петра I «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах (О единонаследии)», приведший к правовому слиянию вотчин и поместий, распространив на последние принцип наследования. Таким образом, последние различия между поместьями и вотчинами были ликвидированы, и был установлен единый порядок распоряжения ими, но при условии службы помещика или при нахождении его в законной отставке. Указ Анны Иоанновны от 17 марта 1731 года вводил для вотчин и поместий единое наименование – недвижимое имущество, имение. Этим же указом отменялся майорат и восстанавливалось наследование согласно Соборному уложению 1649 года, причём родовое имение переходило только к наследникам по закону, а не к посторонним лицам. Манифест о вольности дворянства Петра III, обнародованный 18 февраля 1762 года, подтверждал право дворян на поместья, то есть закреплял ликвидацию условного характера помещичьего землевладения, превращая его в безусловную собственность. Вышедшая вслед за Манифестом о вольности дворянства «Жалованная грамота дворянству», от 21 апреля 1785 года, сформулировала различие наследственного и благоприобретённого имения: первым можно было распоряжаться только по закону, воспрещавшим отчуждать родовые имения из рода посредством завещания или дарения, последнее считалось в полной собственности приобретателя. В 1791 году бездетные помещики получили право полной свободы распоряжения своим (родовым) имением.

Церковное землевладение 
"В середине 16 века до трети всех населённых земель Русского государства находилось в распоряжении церковных феодалов. В Подмосковье также много сёл и деревень принадлежало монастырям-вотчинникам. Только в концу 16 века после решений церковных соборов 1580 и 1584 гг. дальнейшее расширение монастырского землевладения удалось приостановить. Однако ликвидировано было оно в результате секуляризационных мероприятий Екатерины II".

Крестьянское землевладение 
В длительном, фактическом бессрочном пользовании крестьян находились наделы, формально бывшие собственностью помещиков, государства или удельного ведомства. Леса, воды и недра в состав надела обычно не входили. Размеры наделов были таковыми, чтобы обеспечить потребности хозяйства, в том числе исполнение крестьянских повинностей перед собственником земли (например, уплату оброка). С 1860-х годов наделы стали принадлежать крестьянской общине или сельскому обществу, от которого крестьяне получали (только на мужские «души») землю для индивидуального пользования. В результате Столыпинской аграрной реформы 1906 года наделы стали закрепляться за крестьянами в частную собственность.

В 1877–1878 годах государству в России принадлежало 38,5 % земли, в собственности крестьянских общин было 33,6 %, у частных собственников – 23,8 %, остальное распределялось между уделами, учреждениями и юридическими лицами.

Советский период 
Декрет о земле от 8 ноября по н. ст. 1917 года провозглашал национализацию (помещичьей) земли и отмену частной собственности на землю. Однако отмечалось то, что земли рядовых крестьян и рядовых казаков не конфискуются. Земля переходила, согласно этому постановлению, в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов.

Современность 
Владельцем земельного участка в Российской Федерации является лицо, обладающее одним из видов прав на земельный участок: 
 правом собственности;
 правом аренды; 
 правом бессрочного пользования; 
 правом пожизненного наследуемого владения.

Правовой режим владения землёй в России 
Согласно ст. 35 Конституции Российской Федерации — в России каждый вправе иметь в частной собственности землю. Это положение относится и к российским, и к иностранным физическим и юридическим лицам, поскольку Конституцией России закреплён принцип национального правового режима (то есть иностранные граждане пользуются теми же правами, что и российские). Имущественные и другие отношения, возникающие в области землевладения и земельного права, регулируются Земельным кодексом Российской Федерации.

Ограничения для нерезидентов

Несмотря на то, что иностранные граждане и юрлица могут совершать любые сделки с землей, российское законодательство устанавливает ряд ограничений:
 запрещено приобретать собственность земельные участки на приграничных территориях (Земельный кодекс Российской Федерации, глава 16 ст. 94-100).
 запрещено приобретать в собственность земли сельскохозяйственного назначения (Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», ст.3), разрешена только их аренда.
 предоставление земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, возможно только за плату (Земельный кодекс Российской Федерации, ст. 28, п.5).

См. также 

 Вотчина
 Земельное право
 Земельное право России
 Земельный вопрос в России в 1917 году
 Земельный участок
 Имение
 Поместная система
 Поместье
 Удельное имение

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Глоссарий.ru: Землевладение.

Земельное право
История сельского хозяйства